Pat Quinn kan syfta på:

Pat Quinn (copywriter), född 1947, brittisk copywriter och författare
Pat Quinn (fotbollsspelare), född 1936, skotsk fotbollsspelare
Pat Quinn (ishockeyspelare), född 1943, kanadensisk ishockeyspelare och tränare
Pat Quinn (politiker), född 1948, amerikansk politiker, guvernör i Illinois